Jerzy Piotr Wielhorski (zm. przed 30 grudnia 1683 roku) – kasztelan wołyński, kasztelan kijowski, kasztelan bracławski, podkomorzy włodzimierski
 Jerzy Wincenty Wielhorski (zm. 1809) – pisarz polny litewski w latach, konsyliarz konfederacji generalnej koronnej w konfederacji targowickiej, senator Imperium Rosyjskiego